Jméno a příjmení Karel Večeřa nosí tyto osobnosti:

 Karel Večeřa (1955) – bývalý československý fotbalista a trenér, otec
 Karel Večeřa (1978) – bývalý český fotbalista, syn